Existen varios teoremas conocidos como Teorema de Liouville atribuidos a Joseph Liouville:

 En álgebra diferencial, ver Teorema de Liouville (álgebra diferencial), un teorema que permite determinar si una función elemental dada tiene o no una integral elemental.
 En análisis complejo, ver Teorema de Liouville (análisis complejo).
 En mecánica hamiltoniana, ver Teorema de Liouville (mecánica hamiltoniana).
 En sistemas integrables, ver Teorema de Liouville-Arnold.
 En geometría, ver Teorema de Liouville (transformación conforme).